Muztagh oder Mustagh bedeutet Eisgebirge und wird nur in Zusammensetzungen verwendet.

Für die Namen der Hauptketten des Karakorum:
Baltoro Muztagh
Batura Muztagh
Hispar Muztagh
Panmah Muztagh
Rimo Muztagh
Saser Muztagh
Siachen Muztagh

Für zwei Pässe im Karakorum, den östlichen und den westlichen
Muztagh-Pass

Für die Berge:
Muztagh Tower im Baltoro Muztagh (unweit der Muztagh-Pässe)
Muztagh Ata im Pamir
Ulugh Muztagh im Kunlun